Білоцерківська полкова сотня (1648—1660-70 ті рр.) — утворилася на початку Хмельниччини у складі Білоцерківського полку на основі реєстрової сотні Білої Церкви (нині місто і районний центр у  Київській обл.)
 Білоцерківська сотня (1660 — 1782 рр.) — військова та адміністративна одиниця спочатку Полтавського, пізніше Кременчуцького та далі  Миргородського полку за Гетьманщини. Сотенний центр — містечко Білоцерківка (тепер село Великобагачанського району Полтавської обл.)

Багатозначні терміни: адміністративні одиниці